«Бесстыдники» — название британского телесериала, а также его американской и российской адаптаций:

 Бесстыдники (телесериал, Великобритания)
 Бесстыдники (телесериал, США)
 Бесстыдники (телесериал, Россия)